Владимир Станојевић односи се на следеће људе:
Владимир Станојевић (лекар), санитетски бригадни генерал
Владимир Станојевић (водитељ), српски је водитељ и телевизијска личност